«Дохук» — профессиональный баскетбольный клуб, входящий в состав спортивного общества Дахук (Дохук, Ирак). Принимал участие в таких турнирах как: Damascus Intl. Basketball Tournament; West Asia Club Basketball Championship; Asian Basketball Club Championship; Arabian Clubs Basketball Championship; Al Hariri Basketball Championship — Lebanon; Iraq Basketball League.

 Средняя высота: 191.76 cm (6'4'')
 	 Средний возраст: 27.84

История 
Баскетбольная команда Дахук была основана в 1972 году и была принята в иракскую лигу. В 1975 году команда приняла участие в соревнованиях 4-го дивизиона Ирака, в 1976 перешла в третий дивизион. В 1983 году команда перешла во второй дивизион, а в 1990 — в первый. В 1992 году руководство клуба решило привлечь тренера и игроков из-за пределов провинции, позвали тренера Тарика Исмаила из Мосула. Опыт оказался неудачным, и команда вернулась во второй дивизион. В течение трех лет команда участвовала в соревнованиях второго дивизиона, а затем клуб решил прекратить деятельность в иракской лиге. В 1999 было принято решение о слиянии двух клубов. Слияние дало новых, талантливых игроков, также поменяли тренера (Абдул амира Абдул Хусейн) и курировал команду Заки. Как итог, в течение трех месяцев подготовки команда смогла стать первой ко второй группе.
Команда присоединилась к иракской премьер-лиги в 2001 году и заняла четвёртое место. 2001-2002 сезон и 2002-2003 сезоны, команда участвовала в соревнованиях Alndehalmmtazh, но не смогла дойти до полуфинала. Сезон 2004/05 принес клубу 6 место в чемпионате, после чего тренера снова поменяли, им стал Мохаммед аль-Наджар. В 2005 был первый выезд, сборы за границей в Бахрейне. Но по настоящему команда окрепла к 2009 году, когда выиграла иракскую премьер-лигу по баскетболу в первый раз в истории клуба. Дахук повторяет это достижение в 2010, 2011, 2012 и 2014 годах.

Текущий состав 2016

Известные игроки 
  Al Abboodi A.
  Battles Malcolm
  Cage Calvin
  Dajic Daniel
  Daoud Ryan
  Dia Mohammed
  Dorsey MaJic
  Ghanim Ali
  Giles Chester
  Gray Chudney
  Hameed Ali
  Ismaeel Omar
  Johansson Mattias
  Lauderdale Priest
  Mahdi Salah
  Mahdi Miqdad
  McLean Alexander
  Mikael Frans
  Solaka Sefan
  Oguchi Chamberlain

Статистика

Достижения 

  Чемпион Ирака (5):
 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
  Чемпион Курдистана (3):
 2009-10, 2010-11, 2011-12

 FIBA Asia Champions Cup :
 2010 — 9 место
 2011 — 7 место (четвертьфинал)
 2012 —  место
 2013 — 5 место (четвертьфинал)
 WABA Championship Cup :
 2012 — четвертьфинал

Клубные цвета

Главные тренеры

FIBA Asia Champions Cup 
 2010 FIBA Asia Champions Cup 

 2011 FIBA Asia Champions Cup 

 2012 FIBA Asia Champions Cup 

 2013 FIBA Asia Champions Cup

West Asian Basketball League 
 2010 West Asian Basketball League 

 2011 West Asian Basketball League 

 2012 West Asian Basketball League 

 2013 West Asian Basketball League

Примечания 
http://www.iraqinews.com/sports/dohuk-basketball-team-nets-rd-position-in-asian-championship/

http://www.asia-basket.com/team.asp?Cntry=Iraq&Team=6224&Page=1

https://web.archive.org/web/20160330034235/http://duhoksportclub.com/index.php?page=menu&s=70

Баскетбол в Ираке
Дахук (мухафаза)
Спортивные клубы Ирака